Такмичење алпског скијања у спусту за мушкарце  на Зимским олимпијским играма 2010. у Ванкуверу одржало се на стази „Дејв Мари“ у Вислер Криксију, 15. фебруара, 2010, пошто је због проблема са снегом било отказанио 13. фебруара.

Старт трке је био на 1.678 а циљ на 825 метара. Стаза је била дуга 3.105, а висинска разлика 853 метра.
 
Учествовало је 68 такмичара из 28 земаља.

Земља учеснице 

  (2) 
  (4) 
  Андора (2)
  (1)
  (1) 
  (4)
  (3)
  (4)
  (1)
 
  (1) 
  (4)
  (1)
  (1)
  (1) 
  (1) 
  (4)
 (1)
 (2)

  (4) 
  (1)
  (2)
  (1) 
  Словенија (4) 
  (3)
  (4)
  (2)
  (4)
  (1) 

 У загради се налази број спортиста који се такмиче за ту земљу

Резултати

Спољашње везе 
 Мушки спуст на званичном сајту ЗОИ 2010

Алпско скијање на Зимским олимпијским играма 2010.